«Роме́о и Джулье́тта» — трагедия Уильяма Шекспира, написанная между 1591 и 1596 годами.

В музыке и театре 
 Балет
 «Ромео и Джульетта» — балет Сергея Прокофьева (1935, первая постановка — 1938, Национальный театр, Брно).
 «» — наиболее значительные постановки различных балетмейстеров.
 «Ромео и Джульетта» — список постановок на музыку различных композиторов.
 Фильм-балет:
 «Ромео и Джульетта» — фильм-балет Лео Арнштама и Леонида Лавровского (1954).
 «Ромео и Джульетта» — фильм-балет Пауля Циннера (1966).

 Опера
 «Ромео и Джульетта» — опера Даниэля Штейбельта (1793, театр Фейдо, Париж).
 «Ромео и Джульетта» — опера Шарля Гуно (1867).
 «» — опера Риккардо Дзандонаи (1922).
 «» — опера Генриха Зутермайстера (1940).

 Симфоническая музыка
 «Ромео и Джульетта» («Ромео и Юлия») — симфоническая поэма Гектора Берлиоза (1839).
 «Ромео и Джульетта» — увертюра-фантазия П. И. Чайковского (1869).

 Мюзикл
 «Ромео и Джульетта» — мюзикл Жерара Пресгурвика (2001).
 «Ромео и Джульетта» — рок-опера Владимира Калле (2010).

На экране 
 Кинематограф
 «» — утерянный фильм Мориса Клемана (Франция, 1900).
 «Ромео и Джульетта» — немой короткометражный фильм Стюарта Блэктона (США, 1908).
 «Ромео и Джульетта» — немой фильм Френсиса Бушмена с Беверли Бейн в главной роли (США, 1916).
 «Ромео и Джульетта» — немой фильм Гордона Эдвардса с Тедой Бара в главной роли (США, 1916).
 «Ромео и Джульетта» — фильм Джорджа Кьюкора с Нормой Ширер в главной роли, первая озвученная экранизация трагедии (США, 1936).
 «Ромео и Джульетта» — фильм Ренато Кастеллани (Италия—Великобритания, 1954).
 «Ромео и Джульетта» — советский цветной фильм-балет, поставленный на киностудии «Мосфильм» в 1954 году режиссёрами Лео Арнштамом и Леонидом Лавровским.
 «Ромео и Джульетта» — фильм Франко Дзеффирелли (Великобритания—Италия, 1968).
 «Ромео + Джульетта» — фильм База Лурманна (США, 1996).
 «Тромео и Джульетта» — фильм Ллойда Кауфмана (США, 1996).
 «Ромео и Джульетта» (Romeo va Jul’etta) — фильм Бахромы Якубовой (Узбекистан, 2006).
 «Гномео и Джульетта 3D» — мультипликационный фильм Келли Эсбёри (Великобритания—США, 2011).
 «Ромео и Джульетта» — фильм Карло Карлея (Великобритания—Италия—Швейцария, 2013).

 Телевидение
 «Ромео и Джульетта» — телеспектакль Анатолия Эфроса (1983).
 «» — телевизионный фильм (Япония, 2007).
 «Ромео и Джульетта» — сериал Рауля Лекуна (2007).
 «Romeo × Juliet» — многосерийный аниме-сериал Ойдзаки Фумитоси (Япония, 2007).

 Мультфильмы
 «Ромео и Джульетта: Скреплённые поцелуем» — американский мультфильм 2006 года.

Законодательство 
Закон «Ромео и Джульетта» — законодательный акт (в некоторых штатах США), узаконивающий близкие отношения между подростками, если разница в их возрасте не более указанной в этом законе.

См. также 
 «Ромео и Юлечка» — комедия Яна Новина-Пшибыльского (Польша, 1933).
 «Роман и Юлька» — повесть Галины Щербаковой; по её мотивам снят художественный фильм «Вам и не снилось…».

Примечания